Het ATP-toernooi van Kitzbühel 1995 (met de officiële naam Generali Open) vond plaats van 31 juli tot en met 6 augustus. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel